Erinome (mitologia) –
 Erinome (księżyc) –

Zobacz też